

Geografia

Austria 
 Pirching am Traubenberg – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Pirching an der Raab – frazione di Hofstätten an der Raab, comune nel distretto di Weiz (Stiria)